Хао:
 Хао — Хакасская автономная область
 Хао — атолл в центральной части архипелага Туамоту (Французская Полинезия).
 Хао — вьетнамская разменная денежная единица,  вьетнамского донга.
 Хао — китайская фамилия (клан) 郝 .
 Хао Кайчжи, Иоахим (1782—1839) — святой Римско-Католической Церкви, мученик.
 Хао Хайдун (род. 1970) — китайский футболист, нападающий.
 Хао Хайтао (род. 1968) — китайский футболист, футбольный тренер.
 Хао Цзюньминь (род. 1987) — китайский футболист, полузащитник китайского «Шаньдун Лунэн».
 Хао Юнь (род. 1995) — китайский пловец, призёр Олимпийских игр.